Urbanistes Sans Frontières peut faire référence à :

Urbanistes sans frontières France : une ONG française basée à Paris ;
Urbanistes sans frontières international : une ONG suisse basée à Genève.